USS Intrepid (engl. unerschrocken/furchtlos) war der Name mehrerer Schiffe der United States Navy:

 eine 1798 gebaute Ketsch, siehe USS Intrepid (1798)
 ein 1874 gebautes Torpedoboot, siehe USS Intrepid (1874)
 eine 1904 vom Stapel gelaufene Bark, siehe USS Intrepid (1904)
 ein 1943 gebauter Flugzeugträger, siehe USS Intrepid (CV-11)

Intrepid